Ла́маш (, ) — власна назва.

Топоніми

Ламаш (Брага) — парафія.
 Ламаш (Кадавал) — парафія.
 Ламаш (Маседу-де-Кавалейруш) — парафія.
 Ламаш-де-Орелян — парафія.
 Ламаш-ду-Вога — парафія.
 Санта-Марія-де-Ламаш — парафія.